Duilio Rizzato – calciatore italiano
 Ezio Rizzato – militare e partigiano italiano
 Gastone Rizzato – calciatore italiano
 Gildo Rizzato – calciatore, dirigente sportivo e imprenditore italiano
 Oscar Rizzato – arcivescovo cattolico italiano
 Roberto Rizzato – conduttore radiofonico e giornalista italiano
 Simone Rizzato – calciatore italiano